Il singolare maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era David Ferrer, che lo ha difeso battendo in finale Nicolás Almagro per 7-64, 62-7, 6-2.

Teste di serie 

  David Ferrer (campione)
  Fernando Verdasco (primo turno)
  Nicolás Almagro (finale)
  Stanislas Wawrinka (quarti di finale)

 Albert Montañés (secondo turno)
 Aleksandr Dolgopolov (semifinale)
 Juan Mónaco (quarti di finale)
 Juan Ignacio Chela (primo turno, ritirato)

Qualificati 

  Adrian Ungur (primo turno)
  Paul Capdeville (primo turno)

  Máximo González (primo turno)
  Albert Ramos-Viñolas (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2011